Neocastellani – abitanti di Canton Neuchâtel
Neocastellani – abitanti di Neuchâtel